Sabah kan syfta på:
 Sabah (sångare) (1927–2014), en libanesisk sångerska och skådespelare
 Sabah (tidning) – turkisk dagstidning

Geografi

Jemen 

 Sabah (distrikt), Al-Bayda,

Malaysia 

 Sabah, delstat, 
 Sabak Bernam (ort), Selangor,

Papua Nya Guinea 

 Sabah (flygplats), Bougainville, 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar